Персоналії
 Кандавл — лідійське божество
 Кандавл — цар Лідії